Intracorpóreo o intracorporal es un adjetivo que significa dentro (intra-) del cuerpo (corpus).  Su antónimo es extracorpóreo.

Se utiliza con frecuencia en medicina para describir procedimientos médicos que ocurren dentro del cuerpo, o dentro de un corpus, a diferencia de los procedimientos extracorpóreos (por ejemplo, oxigenación por membrana extracorpórea).

En un contexto médico o quirúrgico, puede referirse a:

 Anastomosis intracorpórea
 Circulación intracorpórea
 Recolección de energía intracorpórea, recolección de energía del cuerpo y almacenamiento para mantener un dispositivo médico (por ejemplo, un marcapasos).
 Inyección intracorpórea
 Microrobótica intracorpórea
 Reconstrucción intracorpórea
 Sutura intracorpórea
 Derivación urinaria intracorpórea
 Litotricia:
 Litotricia electrohidráulica intracorpórea
 Litotricia láser intracorpórea
 Litotricia neumática intracorpórea
 Litotricia intracorpórea por ondas de choque

Véase también 

 Cuerpo humano (corpus humanum)
 In vivo

Referencias 

Términos médicos